MKW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Rendani, Manokwari, Indonesia